Die Nippon Series 2017, nach Sponsorenverträgen offiziell die SMBC Nippon Series 2017 (SMBC), war die 68. Auflage der jährlichen Meisterschaftsfinalserie im japanischen Profibaseball. Die Fukuoka SoftBank Hawks aus der Pacific League erreichten unter Kimiyasu Kudō zum 18. Mal die Nippon Series. Zum dritten Mal in der Finale war ihr Gegner die Yokohama DeNA BayStars aus der Central League mit Manager Alex Ramírez. Die Hawks gewannen ihren achten Titel mit vier zu zwei Spielen. Als MVP wurde der Hawks-Pitcher Dennis Sarfate ausgezeichnet, der zwei Saves und den entscheidenden Sieg im Spiel 6 schaffte.

Reguläre Saison und Playoffs 
In der Central League kamen die Hiroshima Tōyō Carp mit einer Punktanzahl von 63,3 % auf dem ersten Platz, gefolgt von der Hanshin Tigers. Die Yokohama DeNA BayStars schafften wie im Vorjahr den dritten Platz.

In der Pacific League gewannen die Fukuoka SoftBank Hawks überzeugend mit einer Punktanzahl von 65,7 %. Der zweite Platz blieb für die Saitama Seibu Lions, während die Tōhoku Rakuten Golden Eagles als Dritter die Playoffs erreichten.

In der Climax Series (Spielbeginn First Stage in beiden Ligen 14. Oktober) setzten sich in beiden Ligen in der Final Stage die Erstplatzierten der regulären Saison durch.

Spielübersicht 

In sechs Spielen bezwangen die Fukuoka SoftBank Hawks die Yokohama DeNA BayStars.

Weblinks 
 Nippon Pro Yakyū/NPB: Nippon Series (japanisch)

Einzelnachweise 

2017
Baseball 2017
Sportveranstaltung in der Präfektur Fukuoka
Sportveranstaltung in Fukuoka
Sportveranstaltung in der Präfektur Kanagawa
Sportveranstaltung in Yokohama